

Patronyme 

 Abeille Gélinas (1979-), actrice québécoise ;
  ;
 Ariane Gélinas (1984-), romancière québécoise francophone de fantastique ;
 Camil Gélinas, joueur, entraîneur, dirigeant de hockey sur glace canadien ;
 Daniel Gélinas (1959-), homme d'affaires et producteur de spectacles québécois ;
 Dany Gelinas (1966-), ancien joueur franco-canadien de hockey sur glace ;
 Éric Gélinas (1991-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 France Gélinas, femme politique et députée provinciale de la circonscription électorale de Nickel Belt en Ontario ;
 , biathlète américain ;
 Éveline Gélinas (1974-), comédienne canadienne ;
 Gratien Gélinas (1909-1999), auteur, dramaturge, directeur, producteur et administrateur québécois ;
 Isabelle Gélinas (1963-), actrice franco-canadienne de théâtre, de cinéma et de télévision ; 
 Jasmin Gélinas (1979-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Claude Gélinas, humoriste et animateur de radio québécois ;
 Luc Gélinas (1965-), journaliste sportif canadien ;
 Marc Gélinas (1937-2001), acteur, scénariste et compositeur québécois ;
 Martin Gélinas (1970-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Normand Gélinas (1947-), un acteur québécois ;
 Mitsou Gélinas, (1970-), chanteuse, femme d'affaires, animatrice de radio et actrice québécoise ;
 Pascal Gélinas (1946-), monteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois ;
 Pierre Gélinas (1925-2009), écrivain québécois ;
 Yannick B. Gélinas (1974-), vidéaste, artiste en arts numériques et poète québécoise.

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois